Carl Friederichs ist der Name folgender Personen:

* Carl Friederichs (Politiker, 1797) (Friedrich Hermann Carl Friederichs; 1797–1862), deutscher Jurist und Politiker, MdL Oldenburg
 Carl Friederichs (Politiker, 1830) (1830–1906), deutscher Großkaufmann, Politiker und Ehrenbürger Remscheids
 Carl Friederichs (Politiker, 1879) (1879–1947), deutscher Polizist und Politiker (SPD), MdHB

Siehe auch:
 Karl Friederichs